La Castille, en Espagne, trouve son origine dans le comté de Castille, entité politique qui surgit au sein du Royaume de León au milieu du , et s'en émancipe au .

Depuis, différents espaces géographiques et politiques, de nature et d'extension différentes selon les époques ont été appelés par ce nom.

Moyen Âge 

 le Comté de Castille (Condado de Castilla) ;
 le Royaume de Castille (Reino de Castilla), né de l'émancipation du comté sous Ferdinand I de Castille ;
 la Couronne de Castille (Corona de Castilla). Elle regroupe le royaume de Castille et tous les royaumes placés sous la souveraineté des rois de Castille, puis de Castille et de León, depuis l'union définitive de ces deux royaumes par Ferdinand III en 1230.

Voir également : Liste des souverains de la couronne de Castille.

Régions géographiques 

 la Nouvelle-Castille (Castilla la Nueva), la région historique constituée par l'ancien royaume musulman de Tolède. Elle forme aujourd'hui la communauté autonome de Castille-La Manche, à l'exception de la province de Madrid, qui est une communauté autonome à part entière ;
 la Vieille-Castille (Castilla la Vieja), le berceau originel du Royaume de Castille, avant la conquête du royaume de Tolède. Elle comprenait plus ou moins les actuelles provinces d'Ávila, Burgos, Logroño, Palencia, Santander, Ségovie, Soria et de Valladolid. Unie au León, elle forme aujourd'hui la communauté autonome de Castille et León (à l'exception des provinces de Logroño et de Santander, qui forment aujourd'hui respectivement, les communautés autonomes de La Rioja et de Cantabrie) ;
 la Castille, qui renvoie à une région géographique et culturelle constituée par la Vieille-Castille et la Nouvelle-Castille.

Communautés autonomes 

 la Castille et León (Castilla y León), constituée en communauté autonome depuis 1983. Elle regroupe neuf provinces : Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanque, Ségovie, Soria, Valladolid et Zamora ;
 Castille-La Manche (Castilla-La Mancha), constituée en communauté autonome depuis 1982. Elle regroupe cinq provinces : Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara et Tolède.

Voir aussi 
 Savon de Castille